Рамо́на — (род. 30 августа 1996, Москва) — российский рестлер женского дивизиона Независимой Федерации Рестлинга.
Реальное имя Алёна Ледакова, начала свою карьеру в 2015 году в Независимой Федерации Рестлинга, где выступает и по сей день. Является двукратной чемпионкой НФР, чемпионкой NSW, неоднократно выступала за рубежом, периодически появляется на телевидении как специальный гость, ведёт своё личное шоу на канале НФР: «Hey Ho Show».

Обучение в школе рестлинга 
11 сентября 2014 года Алёна пришла в школу Независимой Федерации Рестлинга и начала своё обучение под руководством двух тренеров: Александра Панкова и Вертиго (рестлеры НФР). Через год успешного обучения Алёна дебютировала на ринге НФР на шоу «Кубок Лужников 2015».

Образ 
Характеристика образа начинается уже с самого псевдонима «Рамона». Имя является своеобразным трибьютом музыкальной панк-рок-группе «Ramones», а музыкальная тема «Rob Zombie — Blitzkrieg Bop», под которую Рамона выходит на ринг, точно так же подчёркивает бунтарский настрой и характер рестлера.

Поведение Рамоны на ринге пропитано рок-н-ролльной атмосферой. Это выражается в жестах, костюмах, речи и дерзком отношении к оппонентам. Однако, это не о музыкальном направлении, а состоянии души, свободе духа и беспринципности на пути к цели, как выражается сама Рамона.

Первое чемпионство НФР в карьере 
На шоу НФР «Опасная Зона» № 101 Рамона встретилась на ринге с чемпионкой НФР Бонни (более известной как Наталья Маркова). В ходе матча Рамона, пока рефери был отвлечён, нанесла удар по голове своей оппонентки стулом, что и принесло ей победу. Этой нечестной победой Рамона совершила свой хилл-терн.
Матч можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Xo1bd7zYWzw&t=1s .

Чемпионство женского дивизиона федерации Northern Storm Wrestling 
В марте 2020 года на шоу NSW «CROSS FACTOR» Рамона встретилась на ринге против Чемпионки данного промоушена — Литаны. В честной борьбе после коронного приёма «Кататоник» Рамона удержала свою оппонентку и стала чемпионкой NSW. Помимо этого, Рамона стала первой в истории рестлером женского дивизиона, который держал на своём плече титул НФР и NSW.
Матч можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=5uv8LTPr06c&t=1s .

Звание «Лучшей рестлерши России» 
На шоу НФР: «Все или ничего». 16 октября 2021 состоялся долгожданный матч Рамоны и Элиты за звание «Лучшей рестлерши России». Данная встреча неоднократно переносилась из-за карантина и болезни каждой спортсменки COVID-19. Матч начинался по классическим правилам, но, по условию Элиты, в последствии он стал матчем без правил. В ходе матча, рестлеры неоднократно обменивались своими кронными финишерами, однако победу в этом матче одержала Рамона после коронных приёмов: «Блокбастера» и «Кататоника». После матча Девушки пожали друг-другу руки и Рамона разделила данное звание на обеих.
Данный матч можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ss1V0fPZ6Hc&t=7s .

Двукратное чемпионство НФР 
В январе 2022 года на шоу НФР «Ярость» Рамона встретилась на ринге с чемпионкой НФР — Пайпер Свит. Особенным условием данного матча было то, что Рамона должна вести матч по классическим правилам, а Пайпер могла использовать в матче кендастик. По завершении матча Рамона провела на Пайпер Свит свой коронный приём «Кататоник» со второго катана, что принесло ей победу в этом матче.
Матч доступен по ссылке спонсорам канала НФР: https://www.youtube.com/watch?v=SFSKE5hwzms .

Карьера за рубежом 
Рамона является одним из немногих отечественных рестлеров, которые выступают за границей.

Первая поездка Рамоны произошла в 2017 году. Это была Индия, Индор. Федерация «Wrestle Square». Рамона встретилась в трёхстороннем матче за титул "чемпионки Wrestle Square "со своей соотечественницей — Мефисто, и девушкой из Сингапура — Тайрой. На данное шоу пришло более 5000 зрителей.
Профиль Рамоны добавили на официальный сайт федерации: https://www.wrestlesquare.com/roster-wrestling/ .

Следующая поездка произошла в гонце 2017года в страну Непал. На данном выезде Рамона проводила 2 матча в разных городах. Первое шоу проходило с трансляцией на национальном телевидение Непала и показало очень хорошие рейтинги, его просмотрело более 1,5 миллиона человек.
Второй матч проходил уже на открытой арене, где присутствовало более 3000 человек.
После 2 шоу, на званном ужине, представители спорта Непала выразили благодарность за успешное выступление и развитие реслинга в их стране.

Неоднократные выезды во Францию в федерацию рестлинга LNC в 2019—2020 году совершала Российская команда рестлеров, среди которых была и Рамона.
Рамона встречалась на ринге со многими рестлерами европы на данных шоу. Одно из шоу Рамона запечатлела в своём влоге, который можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ROMax3ni0qk&t=3s .

Hey Ho Show 
В рамках популяризации рестлинга в России и развлекательного контента, Рамона запустила своё шоу на канале Независимой Федерации Рестлинга «Hey Ho Show». В выпусках рестлеры обсуждают актуальные вопросы личных рестлинг-карьер, вспоминают забавные истории и выполняют игровые задания. Выпуски можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=dJSAvl4ZkOA&list=PLJaWbWi-CFGtXN5TdZMIeqxJmPRm0JEnY .

Документальный фильм «Убитая Спортом» 
В 2021 поду вышел на канале ТОК-ДОК фильм про российский рестлинг «Убитая спотом» от режиссёра Кирилла Верхозина, героиней которого стала Рамона. Фильм можно посмотреть по ссылке https://vk.com/id23433239?z=video-150226042_456248302%2Fln-lQFlrjvZo7yVwdJGWd%2Fpl_wall_23433239 .

Телевизионные проекты 
 Рамона принимала участие в следующих ТВ-проектах:
 Пацанки (ПЯТНИЦА)
 Русский Ниндзя (Первый канал)
 Перезагрузка (ТНТ)
 Негранёный алмаз (МАТЧ.БОЕЦ)

Примечания

Ссылки 
 https://vk.com/id23433239
 https://www.kinopoisk.ru/name/7004098/
 https://www.instagram.com/ramona_iwf/

Рестлеры России